Apistops est un genre monotypique de poissons de la famille des Scorpaenidae.

Liste d'espèces 
Selon  
 Apistops caloundra

Selon  
 Apistops caloundra (De Vis, 1886)

Selon  
 Apistops caloundra (De Vis, 1886)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Scorpaenidae
Genre de poissons monotypique